

Astronomia
108 Hecuba – asteroide della fascia principale

Mitologia
Ecuba – figura della mitologia greca, moglie di Priamo

Letteratura
Ecuba – tragedia di Accio
Ecuba – tragedia di Ennio
Ecuba – tragedia di Euripide
Ecuba – tragedia di Jean Bochetel
Ecuba – tragedia di Ludovico Dolce
Ecuba – tragedia di Marino Darsa

Musica
Ecuba – opera musicale di Nicola Antonio Manfroce.
Ecuba – opera musicale di Gian Francesco Malipiero.

Altro 
 Ecuba – personaggio del fumetto Bonelli, Dragonero